Lac Cliff  (en ) est le nom de plusieurs lacs américains :
Le lac Cliff, en Californie.
Le lac Cliff, dans l'État de Washington.
Le lac Cliff, dans l'état du Maine